Al-Shabaab o Al-Shabab (الشباب ash-Shabāb) è un termine arabo che significa "gioventù". 

Può riferirsi a:
 Al-Shabaab – gruppo islamico somalo
 Al-Shabab (Bahrain) – società calcistica del Bahrein
 Al-Shabab (Iraq) – società calcistica irachena
 Al-Shabab (Kuwait) – società calcistica kuwaitiana
 Al-Shabab Club – società calcistica saudita
 Al-Shabab (UAE) – società calcistica emira